Naajatsiaat bezeichnet:
 Naajatsiaat (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Naajatsiaat (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland